Снежков — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Снежков, Григорий Григорьевич (1855—1941) — усманский землевладелец, камергер, помощник начальника Главных уделов.
 Снежков, Григорий Алексеевич (1810—1879) — землевладелец, предводитель дворянства Усманского уезда Тамбовской губернии.
 Снежков, Василий Николаевич (1864—после 1919) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Тамбовской губернии.
 Снежков, Михаил Николаевич (род. 1945) — инженер, экономист, предприниматель, правовед, политолог, правозащитник, политик.

Топоним 
 Снежков — село в Валковском районе Харьковской области Украины.

См. также 
 Снежко
 Снежково